Sigmodontinae — американское подсемейство грызунов семейства хомяковых.

Описание 
К хлопковым хомякам относятся мелкие мышеобразные грызуны: длина тела от 6,2 до 36 см, хвоста от 30 до 330 мм, вес от 7 до 455 г. Внешний вид отличается разнообразием, напоминая мышей, крыс, полёвок, кротов, гоферов и землероек. Окраска представлена разными оттенками коричневого, серого, красноватого и жёлтого; брюшко светлее.

Образ жизни 
Хлопковые хомяки распространены в Новом Свете, преимущественно в Южной Америке — от Огненной Земли до Мексики. В США встречаются к северу до Небраски и Нью-Джерси. Также водятся на Галапагосских островах. Занимают по сути те же экологические ниши, что и мышиные в Старом Свете. Отличаются большим разнообразием; имеются наземные, древесные, роющие и полуводные формы. Питаются растительной и животной пищей. Размножаются круглый год, принося по 2—3 помёта, хотя их бывает и 6—7. Беременность длится 20—30 дней. В помёте обычно 3—5 детёнышей. У некоторых видов они становятся самостоятельными уже на 5 день и сами приносят потомство на 4 неделе жизни. Продолжительность жизни в природе зачастую не более года.

Классификация 
Sigmodontinae — одна из самых многочисленных групп млекопитающих. В неё входит 377 видов, объединяемых в 74 рода:

 Подсемейство Sigmodontinae
 Триба Sigmodontini
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Ichthyomyini
 Род 
 
 
 
 
 
 
 Род  
 
 
 
 
 Род   
  
 Род 
 
 
 Род  
 
 
 
 
 Триба Oryzomyini
 Род 
 
 
 
 † . Обитал на острове Ямайка. Исчезновение связано с заселением острова серыми крысами и мангустами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 † 
 
 † 
 
 
 Род 
   
  
  
  
  
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 † . Известен с острова Сент-Винсент. С 1897 года сведений нет. Исчезновение связано с интродукцией на остров мангустов.
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 † Род 
 † 
 Триба Thomasomyini
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Триба Wiedomyini
 † Род 
 † 
 Род 
 
 
 Триба Akodontini
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 † 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Триба Abrotrichini
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Триба Phyllotini
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род  
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 † Род 
 † 
 † Род 
 † 
 † Род 
 † 
 Incertae sedis
 Род 
 
 
 
 † Род 
 †

Природоохранный статус 
Хлопковохомяковые являются важной частью экосистемы и служат пищей большому числу хищников. Некоторые рассматриваются, как сельскохозяйственные и домашние вредители; являются переносчиками опасных болезней, например, геморрагической лихорадки. Используются как лабораторные животные. Некоторые виды добываются ради меха.

Многие виды хлопковохомяковых занесены в Международную Красную книгу, среди них 13 видов — со статусом «уязвимые» (vulnerable), 11 — со статусом «вымирающие» (endangered) и 4 — как «находящиеся в критическом состоянии» (critically endangered):
 Nectomys parvipes,
 Oryzomys gorgasi,
 Sigmodontomys aphrastus,
 Rhagomys rufescens.
Кроме того, 5 видов по состоянию на 2004 г. объявлены вымершими, включая 2 галапагосских вида: Nesoryzomys darwini и Nesoryzomys indefessus. Хлопковохомяковые, особенно обитающие в изоляции на островах, крайне чувствительны к разрушению среды обитания и нападениям завезённых хищников — крыс, кошек, мангустов.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Animal Diversity Web: Sigmodontinae